Balfour kan syfta på:

 Balfour (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Balfour Beatty – en internationell järnvägsgrupp 
 Balfourdeklarationen (1917) – ett yttrande av den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour
 Balfourdeklarationen (1926) – en rapport från Brittiska imperiekonferensen 1926

Personer
 Balfour (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Personer med Balfour som förnamn
Balfour Stewart (1828–1887), en skotsk fysiker

Kanada 

 Balfour, British Columbia, British Columbia, 
 Rayside-Balfour – en ort i Ontario

Sydafrika 

 Balfour (kommunhuvudort), Mpumalanga, Gert Sibande District Municipality,

USA 

 Balfour, North Carolina – en ort i North Carolina, Henderson County,

Se även
 Mount Balfour – flera